Мисс Мира 2009 () — 59-й по счету конкурс красоты Мисс Мира, финал которого состоялся 12 декабря 2009 года в Галлахерском конференц-центре (Йоханнесбург, ЮАР). 112 соперниц со всего мира конкурировали за одну корону, что стало самым крупным сбором за всю историю конкурса. В окончании победительница 2008 года Ксения Сухинова из России вручила корону Кайяне Алдорино из Гибралтара.

В трансляции этого события впервые участвовала компания E!, имеющая более 600 миллионов зрителей по всему миру. SABC3 транслировала в ЮАР, CCTV-1 в Китае, Zee Cafe в Индии, Paris Première во Франции, RCTI в Индонезии и Venevision в Венесуэле. Популярный народный ансамбль Umoja выступил в перерыве.

Результаты 

Телетрансяция конкурса сообщает только Мисс Мира и две вице-мисс. Официальный список оглашается при коронации и включает в себя ещё 4 вице-мисс

Королевы красоты по континентам 

Королевой красоты Карибских островов стала участница из Барбадоса, несмотря на то, что участница из Мавритании была в полуфинале конкурса. Возможно, это объясняется тем, что, как часть Франции, Мартиника — часть Европейского союза и не является членом карибских государств. На официальном сайте ситуация разъяснена не была.

Внутренние конкурсы

Мисс Спорт 

Соревнование было проведено на стадионе Нельсона Манделы, Порт-Элизабет, ЮАР 18 ноября 2009 года.

Мисс Талант 
Конкурс прошёл в Театре Виктории, Йоханнесбург, ЮАР 22 ноября 2009.

Мисс Пляж 

Конкурс проходил в Valley of the Pools, Zimbali Resort, Квазулу-Натал, Дурбан, ЮАР 25 ноября 2009.

Мисс топ-модель 

Конкурс прошёл в Turbine Hall, Йоханнесбург, ЮАР 28 ноября 2009 года. По времени совпал с финалом конкурса по дизайну платий.

Специальная номинация

Мисс Дизайнер платьев 

Конкурс прошёл в Turbine Hall (Йоханнесбург, ЮАР) 29 ноября 2009 года. По дате совпал с финалом «Мисс топ-модель».

Участницы

Судьи 
 Джулия Морли (председатель)
 Приянка Чопра (Мисс Мира 2000)
 Чжан Цзылинь (Мисс Мира 2007)
 Майк Диксон (Музыкальный руководитель)
 Джейджей Шуман (Дизайнер)
 Линдиве Малангу-Квеле (президент туристической компании)
 Грэхэм Кук (из World Travel Group)
 Уоррен Батчелор (Исполнительный продюсер на Мисс Мира 2009)

См. также 
 Мисс Вселенная 2009
 Мисс Интернешнл 2009
 Мисс Земля 2009

Примечания 

Мисс мира
События 12 декабря
Декабрь 2009 года
2009 год в ЮАР
Йоханнесбург